Бийо (, ) — французская фамилия.

Известные носители:

 Бийо, Огюст Адольф (1805—1863) — французский адвокат и политик.
 Бийо, Адам (1602—1662) — французский поэт XVII века.
 Бийо, Жан-Батист (1828—1907) — французский генерал, военный министр Франции в 1882—1883 и 1896—1898 годах.
 Бийо, Луи (1846—1931) — французский кардинал
 Бийо, Поль (наст. фам. Шарль; 1854—1933) — французский драматург и либреттист.

Примечания